Бишкураевский сельсовет — название двух сельсоветов в Башкортостане

 Бишкураевский сельсовет — в Илишевском районе
 Бишкураевский сельсовет — в Туймазинском районе